

Astronomia 
 Messier 15 – gromada kulista

Transport 
 Autostrada M15 (Węgry)

Lotnictwo 
 WSK-Mielec M-15 (Belphegor) – polski samolot

Wojsko 
 M15 – amerykański ręczny karabin maszynowy
 M15 – amerykańska mina przeciwpancerna
 M15/42 – włoski czołg średni
 M15 MGMC – amerykańskie działo samobieżne
 3.7 cm Infanteriegeschütz M.15 – działo piechoty
 7.5 cm Gebirgskanone M.15 – armata górska
 Pistolet maszynowy Villar-Perosa M15 –  włoski podwójnie sprzężony pistolet maszynowy z roku 1914